Le Channel VAS Championships 2019 est l'édition 2019 du Channel VAS Championships qui se déroule à Weybridge du 19 au 24 novembre 2019. 
Le tournoi est au format  PSA World Tour Gold avec 24 joueurs dont une wild card, Joe Lee, et 8 têtes de série qualifiés directement pour le deuxième tour. 

On retrouve toutes les têtes de série en quart de finale à l'exception de Diego Elías victime de Mazen Hesham.

En finale, Karim Abdel Gawad s'impose face à Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Channel VAS Championships
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Channel VAS Championships
Sport en Angleterre en 2019
Sport en novembre 2019
Squash en 2019